У́льза — албанский топоним. Может означать:

 Ульза (водохранилище) — водохранилище.
  — город.